Уједињено Краљевство је учествовало на 17. Светском првенству у атлетици на отвореном 2019. одржаном у Дохи од 27. септембра до 6. октобра седамнаести пут, односно учествовало је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Уједињеног Краљевства представљала су 68 учесника (33 мушкараца и 35 жене) који су се такмичили у 37 дисциплина (18 мушких, 18 женских и 1 мешовита).,

На овом првенству Уједињено Краљевство је по броју освојених медаља заузело 6. место са 5 освојених медаља (2 златне и 3 сребрне). У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Уједињено Краљевство је са 25 учесника у финалу заузело 6. место са 82 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Зарнел Хјуз — 100 м, 200 м, 4х100 м
 Адам Џемили — 100 м, 200 м, 4х100 м
 Ojie Edoburun — 100 м
 Мигел Франсис — 200 м
 Рабах Јусиф — 400 м, 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Метју Хадсон-Смит — 400 м
 Елиот Џајлс — 800 м
 Кајл Лангфорд — 800 м
 Џејми Веб — 800 м
 Нил Горлеј — 1.500 м
 Џејк Вајтман — 1.500 м
 Џош Кер — 1.500 м
 Ендру Бучарт — 5.000 м
 Бен Конор — 5.000 м
 Марк Скот — 5.000 м
 Калум Хокинс — Маратон
 Ендру Пози — 110 м препоне
 Крис Макалистер — 400 м препоне
 Зак Седон — 3.000 м препреке
 Ричард Килти — 4х100 м
 Нетанил Мичел Блејк — 4х100 м
 Камерон Чалмерс — 4х400 м
 Тоби Харис — 4х400 м
 Ли Томпсон — 4х400 м
 Мартин Руни — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Том Босворт — 20 км ходање
 Калум Вилкинсон — 20 км ходање
 Камерон Корбишлеј — 50 км ходање
 Доминик Кинг — 50 км ходање
 Хари Копел — Скок мотком
 Бенџамин Вилијамс — Троскок
 Ник Милер — Бацање кладива
 Тимоти Дакворт — Десетобој

 Жене
 Дина Ашер-Смит — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Дарил Неита — 100 м, 4 х 100 м
 Имани Лансикуот — 100 м, 4 х 100 м
 Аша Филип — 100 м, 4 х 100 м
 Џоди Вилијамс — 200 м, 4 х 400 м
 Бет Добин — 200 м
 Емили Дајмонд — 400 м, 4 х 400 м, 4х400 м (м+ж)
 Лави Нилсен — 400 м, 4 х 400 м
 Шелајна Оскан-Кларк — 800 м
 Александра Бел — 800 м
 Линси Шарп — 800 м
 Лора Мјур — 1.500 м
 Сара Макдоналд — 1.500 м
 Џема Рики — 1.500 м
 Ајлиш Маколган — 5.000 м
 Лора Вајтмен — 5.000 м
 Џесика Џад — 5.000 м
 Стефани Твел — 10.000 м
 Шарлот Пердју — Маратон
 Тиш Џоунс — Маратон
 Синди Офили — 100 м препоне
 Џесика Тарнер — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Меган Бизли — 400 м препоне
 Елизабет Берд — 3.000 м препреке
 Ејме Прат — 3.000 м препреке
 Роузи Кларк — 3.000 м препреке
 Ешли Нелсон — 4 х 100 м
 Зои Кларк — 4 х 400 м, 4х400 м (м+ж)
 Морган Лејк — Скок увис
 Холи Бредшоу — Скок мотком
 Абигејл Ирозуру — Скок удаљ
 Шара Проктор — Скок удаљ
 Џасмин Сајерс — Скок удаљ
 Софи Макина — Бацање кугле
 Катарина Џонсон-Томпсон — Седмобој

Освајачи медаља (5)

Злато (2) 

 Дина Ашер Смит — 200 м
 Катарина Џонсон-Томпсон — Седмобој

Сребрна (3) 

 Адам Џемили, Зарнел Хјуз  Ричард Килти, Нетанил Мичел Блејк — 4 x 100 м
 Дина Ашер Смит — 100 м
 Аша Филип, Дина Ашер-Смит  Ешли Нелсон, Дарил Неита — 4 x 100 м

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене 

 Атлетичарке означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Седмобој

Мешовито

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. на сајту ИААФ
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2019.
Уједињено Краљевство на Светском првенству у атлетици на отвореном